Neukölln steht für:

 Neukölln, einen Ortsteil von Berlin, zuvor bis 1920 eigenständige Stadt, vor 1912 Rixdorf, siehe Berlin-Neukölln
 Bezirk Neukölln, einen Bezirk von Berlin, der seinen Namen vom Ortsteil ableitet, aber vier weitere Ortsteile umfasst
 Bahnhof Berlin-Neukölln, einen S- und U-Bahnhof im Ortsteil Neukölln
 Güterbahnhof Neukölln, einen Güterbahnhof im Ortsteil Neukölln
 Berlin-Neukölln (Film), einen Fernsehfilm aus dem Jahr 2002 von Bernhard Sallmann 
 Neu-Kölln, die historische Vorstadt von Alt-Kölln
 Neukölln, ein Lied von Madeline Juno, siehe Besser kann ich es nicht erklären#Neukölln (Lied)

Siehe auch:
 Neuköln (Begriffsklärung)
 Zeche Neu-Cöln